160-річчя з дня народження Л. М. Толстого () — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 2 вересня 1988 року. Монета присвячена 160-річчю з дня народження Льва Миколайовича Толстого (9 вересня 1828 — 20 листопада 1910) — російський письменник і громадський діяч, автор романів «Війна і мир», «Анна Кареніна», «Воскресіння» та інших творів.

Історія 

Монета карбувалася на Московському монетному дворі (ММД). Монета належить до однієї з найбільших серій монет, присвячених видатним особистостям, яка була розпочата в 1983 році.

Опис та характеристики монети

Аверс 
У верхній частині диска — Державний герб Союзу Радянських Соціалістичних Республік (являє собою зображення серпа і молота на фоні земної кулі, в променях сонця і в обрамленні колосся, перев'язаних п'ятнадцятьма витками стрічки); під гербом — напис «СССР», знизу — велика стилізована цифра «1», під нею — півколом розміщено слово «РУБЛЬ» ще нижче уздовж канта знаходиться дата випуску монети — «1988».

Реверс 
На реверсі монети, трохи лівіше центру, представлений погрудний портрет Льва Миколайовича Толстого. Біля канта монети у правій частині півколом викарбувано напис «Л. Н. ТОЛСТОЙ» і роки його життя «1828» і «1910», викарбувані через точку між ними.

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: А. Г. Мірошниченко 
 Скульптор: А. А. Новічков

Вартість монети 
Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сучасна вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить приблизно 15-25 гривень, монети викарбувані з якістю пруф понад 50 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті monetysssr.ru 

 Монети СРСР
 Колишні валюти